Godfried I van Thouars (+904), burggraaf van Thouars
 Godfried I van Anjou (938-987), graaf van Anjou (958-987)
 Godfried I van Châteaudun (+989), burggraaf van Châteaudun (956-989)
 Godfried I van Gâtinais, graaf van Gâtinais (eind 10e eeuw)
 Godfried van Verdun (+1002), graaf van Verdun (963-1002)
 Godfried I van Bretagne (980-1008), hertog van Bretagne (992-1008)
 Godfried de Kinderloze (965-1023), hertog van Nederland-Lotharingen (1012-1023)
 Godfried I van Perche (+1040), heer van Mortagne en burggraaf van Châteaudun (1004-1040)
 Godfried I van Joigny (+1042), graaf van Joigny
 Godfried I van Joinville (+1080), graaf van Joigny en Joinville (1060-1080)
 Godfried I van Penthièvre (+1093), graaf van Penthièvre (1079-1093)
 Godfried I van Leuven (+1139), graaf van Leuven (1095-1139) en hertog van Neder-Lotharingen (1106-1128)
 Godfried I van Cuijk, burggraaf van Utrecht en graaf van Werl (midden 12e eeuw)
 Godfried I van Villehardouin (+1228), vorst van Achaea (1209-1228)
 Godfried I van Hohenlohe-Brauneck, graaf van Hohenlohe-Brauneck (1249-1273)
 Godfried I van Vianden (+1310), graaf van Vianden (1273-1310)